Henri Pierre Flaud (1816-1874), homme politique français ;
 Henri Rey-Flaud (1940), psychanalyste français.